Appellanten bezeichnet:

 Jansenismus#Appellanten und Akzeptanten
 Lords Appellant